Le Hong Kong Open 1998 est l'édition 1998 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du  au .

Le tournoi est constitué de 32 joueurs dont huit joueurs issus des qualifications.

Le tournoi est marqué par le retour à la compétition de Jansher Khan après une opération au genou et qui se blesse à la cuisse dès son premier match.

Jonathon Power remporte son  titre, en battant le  mondial Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open

Masculin 1998
Sport en Chine en 1998
1998 à Hong Kong
Sport en août 1998
Squash en 1998